Молео́н-Лиша́р () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6420. Всего в кантон Молеон-Лишар входили 19 коммун, из них главной коммуной являлась Молеон-Лишар.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 9803 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Молеон-Лишар на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи